49-й чемпіонат світу з біатлону серед юніорів  та 14-й серед юнаків та дівчат () проходив у спортивному комлексі «Раубичі» поблизу Мінська (Білорусь) з 17 по 24 лютого 2015 року.

В ході змагань серед юнаків та дівчат (до 19 років), а також черед юніорів та юніорок (до 21 року) було розіграно 16 комплектів нагород, по 4 в індивідуальній гонці, спринті, гонці-переслідуванні, естафеті.

Оскільки до 1989 року першості серед юніорів проходили в тому ж місці, що й "дорослі" Чемпіонати світу, то для Раубичів цей чемпіонат став четвертим, що проходив тут (після чемпіонатів 1974, 1976, 1982 років).

Наступний чемпіонат світу з біатлону серед юніорів пройде в Кейле-Гредіштей, курорті поблизу Брашова, Румунія у 2016 році.

Країни-учасниці

Медальний залік

Результати гонок чемпіонату

Юніори

Індивідуальна гонка

Спринт

Гонка переслідування

Естафета

Юнаки

Індивідуальна гонка

Спринт

Гонка переслідування

Естафета

Примітки

Посилання 
 Сторінка чемпіонату на сайті Білоруської федерації біатлону
 Розклад та результати змагань 
 Офіційний сайт IBU

Чемпіонати світу з біатлону серед юніорів
2015 у білоруському спорті
Біатлон у Білорусі
Лютий 2015
2015 у біатлоні‎